Tim Hamilton (dressuurrijder), een Canadees paralympisch dressuurrijder
 Tim Hamilton (regisseur), een Amerikaans regisseur